Kappelberg steht für:

Berge und Erhebungen:
 Kappelberg (Bad Wildbad), 728,9 m, Berg im Schwarzwald über dem Tal der großen Enz bei Bad Wildbad, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Kappelberg (Kohlwald) oder Kappl, 602 m, Berg im Fichtelgebirge bei Waldsassen, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Kappelberg (Schuttertal), bis ca. 550 m, Bergsporn im Schwarzwald über Oberdorf, Gemeindeteil Dörlinbach, Schuttertal, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Kappelberg (Kreßberg), bis ca. 520 m, Bergsporn bei Leukershausen, Gemeinde Kreßberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Kappelberg (Heideck), bis ca. 470 m, rechter Talhang der Kleinen Roth über Heideck, Landkreis Roth, Bayern; mit Klausenkapelle bei Heideck
 Kappelberg (Fellbach), 469 m, Nordwestausläufer des Schurwaldes bei Fellbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg; mit Kappelbergtunnel
 Kappelberg (Aalen), ca. 468 m, Berg am Kochertal bei Wasseralfingen, Stadt Aalen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Kappelberg (Kesselostheim), bis 450 m, rechter unterer Talhang der Kessel gegenüber von Kesselostheim, Markt Bissingen Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Kappelberg (Kirchberg an der Jagst), bis ca. 425 m, Talmäanderspornhang der Jagst vor Kirchberg an der Jagst, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Kappelberg (Gerabronn), bis ca. 420 m, rechter Talhang der Brettach gegenüber der Burgruine Werdeck im Stadtgebiet von Gerabronn, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Kappelberg (Mulfingen), bis 416 m, rechter Talhang des Roggelshäuser Bachs südlich von Ochsental, Gemeinde Mulfingen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Kappelberg (Beutelsbach), unter 405 m, Sporn des Schurwalds ins Remstal bei Beutelsbach, Stadt Weinstadt, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Kappelberg (Hardheim), bis ca. 400 m, linker Talhang der Erfa bei Dornberg, Gemeinde Hardheim, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Kappelberg (Kleinblittersdorf), 360 m, Berg in Kleinblittersdorf, Saarland
 Kappelberg (Rheinhessen), 358 m, Berg im Nordpfälzer Bergland bei Nieder-Wiesen, Gemeinde Offenheim, Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz
 Kappelberg (Weikersheim), ca. 356 m, Sporn zwischen Vorbach und Hammelsklinge bei Weikersheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Kappelberg (Waldecker Wald), ca. 349 m, Berg im Waldecker Wald, Hessen
 Kappelberg oder Schlossberg (Forbach), 328 m, Bergkegel in Forbach, Arrondissement Forbach-Boulay-Moselle, Département Moselle, Frankreich; mit Turm Saareck
 Kappelberg (Öhringen), 282,6 m, Sporn zwischen Epbach- und Söllbachtal bei Cappel, Stadt Öhringen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Kappelberg, Spornabfall am Schwarzwaldrand des Michaelsberg (Untergrombach) oder Michelsberg, 268,8 m, bei Untergrombach, Stadt Bruchsal, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Kappelberg (Friesenheim), bis etwa 250 m, Bergsporn am Schwarzwaldrand bei Heiligenzell, Gemeinde Friesenheim, Ortenaukreis, Baden-Württemberg 
 Kappelberg (Östringen), ca. 205 m, Bergsporn im Kraichgau zum Katzbachtal bei Odenheim, Gemeinde Östringen, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg

Orte und Siedlungsplätze:
 Kappelberg (Pegnitz), Siedlungsplatz von Buchau, Stadt Pegnitz, Landkreis Bayreuth, Bayern 
 Kappelberg (Sasbachwalden), Zinken der Gemeinde Sasbachwalden, Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Burg:
 Burgstall Kappelberg, nahe dem Gehöft Himmelreichshof der Stadt Gerabronn, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Schutzgebiete:
 Kappelberg (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet am Kappelberg im Gebiet der Stadt Fellbach
 Aufschluss des Schilfsandsteins, Trockenrasen und Flurgehölz im Bereich des Beutelsbacher Kappelbergs, Naturdenkmal am Kappelberg (Beutelsbach)
 Kappelberg, Kernen, Haldenbach-, Strümpfelbach- und Beutelsbachtal mit angrenzenden Höhen, Landschaftsschutzgebiet im Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Kappelsberg